Verđano ima više značenja:
 Verđano (Bolonja)
 Verđano (Rimini)